Die Italian Open 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. Mai 2000 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Im Kalenderjahr war es das vierte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Brasilianer Gustavo Kuerten, der in diesem Jahr das Finale erneut erreichen konnte, dort aber dem Schweden Magnus Norman in vier Sätzen unterlag. Norman gewann damit seinen neunten ATP-Titel und seinen einzigen der Masters-Kategorie. Kurz nach dem Turnier stieg er auf Platz 2, sein Karrierehoch. Der Setzlistenerste Andre Agassi schied bereits im Achtelfinale aus.
Im Doppel siegten Ellis Ferreira und Rick Leach im Vorjahr. Sie schieden dieses Jahr als an zwei gesetzte Paarung in der zweiten Runde aus. Die letzte im Halbfinale verbliebene gesetzte Paarung aus Wayne Ferreira und Jewgeni Kafelnikow unterlagen im Finale Martin Damm und Dominik Hrbatý. Für Hrbatý war es der 1. Titel, für Damm bereits der 17.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.450.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.950.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (englisch)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Rom